Мексиканец — фильм:* Мексиканец (фильм, 1955) — СССР.
 Мексиканец (фильм, 2001) — США. См. также 
 Мексиканцы